Борха Сан Еметеріо (* 1997) — іспанський футболіст, захисник клубу «Культураль Леонеса».
 Феде Сан Еметеріо (* 1997) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Реал Вальядолід».
 Фернандо Сан Еметеріо (* 1984) — іспанський баскетболіст, олімпійський медаліст.

іспанські прізвища